Le Joueur de flûte  peut désigner :

Musique 

 Le Joueur de flûte, opéra-bouffe d'Hervé créé en 1864 au théâtre des Variétés ;
 Hans, le joueur de flûte, opéra-comique de Louis Ganne créé en 1906 à l'Opéra de Monte-Carlo ;
 Joueurs de Flûte, pièce pour flûte d'Albert Roussel ;
 The Pied Pipers, groupe vocal américain des années 1930-1940.

Cinéma 

 Le Joueur de flûte (The Pied Piper ou The Pied Piper of Hamelin en version originale), film américano-britannique de Jacques Demy sorti en  1972 ;
 Le Joueur de flûte (Krysar en version originale, The Pied Piper dans les versions « internationales » doublées en anglais), film germano-tchécoslovaque de Jiří Barta, sorti en 1985 ;
 The Pied Piper, court métrage d'animation américain des studios Disney sorti en 1933 ;
 The Pied Piper, film américain d'Irving Pichel sorti en 1942.

Autre 

 Le Joueur de flûte de Hamelin, légende allemande publiée sous forme de conte par les frères Grimm en 1816.

Voir aussi 

Flûte